Барбарич Андрій Іванович, Андрій Іванович Барбарич (14 (27) серпня 1903(19030827), м. Остер, тепер Чернігівської області — 1979, Київ) — український радянський ботанік-систематик.
 Івиця Барбарич (нар. 23 лютого 1962, Меткович —) — хорватський футболіст.